Верде — власна назва.

Топоніми

Віла-Верде (Португалія)
 Каштру-Верде — муніципалітет
 Каштру-Верде (парафія)